Rosberg est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Keke Rosberg (né en 1948), pilote automobile finlandais
Marit Røsberg Jacobsen (née en 1994), joueuse norvégienne de handball
Nico Rosberg (né en 1985), pilote automobile finno-allemand

Voir aussi
Team Rosberg, écurie allemande

Homonymie de patronyme